Juanito je lahko:

Juanito, moško ime
Juanito (maskota), maskota Svetovnega prvenstva v nogometu 1970